Велика п'ятірка — ієрархічна модель особистості, що представляє п'ять основних рис, що складають особистість людини.
 Велика п'ятірка — традиційне в американській музичній критиці й журналістиці позначення п'яти провідних симфонічних оркестрів США.
  — п'ять найважливіших категорій, у яких визначають: найкращий фільм, найкращого режисера, найкращого головного актора, найкращу головну акторку та найкращий сценарій. До найкращого сценарію відносяться як оригінальні так і адаптовані сценарії.
 Велика африканська п'ятірка — ссавці, що є найбільшими об'єктами полювання на африканському континенті.
 П'ятірка композиторів — так часто в багатьох країнах називають творчу співдружність російських композиторів «Могутню купку», що склалася наприкінці 1850-х — початку 1860-х років.
 П'ять сімей — п'ять найбільших і найвпливовіших «сімей» італо-американської мафії, що «контролюють» Нью-Йорк.

Див. також 
 Велика четвірка